Пасо Колорадо има више значења:

 Пасо Колорадо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пасо Колорадо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо Колорадо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо Колорадо (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо Колорадо (Бока дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Колорадо (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику